Фатмир Вата (родился 20 сентября 1971 года в Решене) — албанский футболист и тренер.

Карьера игрока 
Атакующий полузащитник Вата начал свою футбольную карьеру в 1990 году в албанском «Буррели». На более высоком уровне он заиграл через три года в «Самоборе», Хорватия, затем в 1995 году он перешёл в «Славен Белупо», а в 1999 году стал игроком «Вуковар 91». В сезоне 1999/2000, он присоединился к немецкому клубу из второго дивизиона «Вальдхоф», а позже перешёл в «Арминия Билефельд» в 2001 году. В сезоне 2002/03 его клуб вышел в Бундеслигу, но Вата в элите не играл. В 2004 году он снова стал выходить на поле.

Вата стал албанским футболистом года в 2004 году, но больше не играл в албанской сборной из-за личных разногласий с Хансом-Петером Бригелем (всего провёл 17 матчей). Вата подкупил «Арминию» своим боевым духом и готовностью играть. Он имеет репутацию симулянта, поэтому многим противникам, чтобы остановить его в штрафном, приходилось действовать осторожно. Вата был также одним из самых травматичных игроков в лиге. Однако после серьёзной травмы до начала сезона 2006/07 (разрыв передней крестообразной связки) он выбыл из основного состава. Он не получал игровой практики под руководством тренера Эрнста Миддендорпа, не играл за клуб в сезоне 2007/08 и был уволен, «Арминия», несмотря на контракт до 2008 года, разорвала с ним договор, Вата стал свободным агентом. Свой последний гол за «Арминию» он забил в 33 туре сезона 2006/07 в домашнем матче против «Ганновера» (3:1). В сезоне 2007/08 Вата присоединился к «Кобленцу», где он снова встретился со своим бывшим тренером по «Арминии», Уве Рапольдером. Вата играл в «Кобленце» до 2009 года. 27 августа он перешёл в третьелиговый «Вупперталь». Контракт был подписан до середины 2010 года. Вата принёс большую пользу клубу, но не смог помешать его понижению. Контракт с «Вупперталем» не был продлён.

После окончания карьеры в конце 2010 года Фатмир Вата занял должность консультанта. 27 октября 2013 года Вата объявил о своём возвращении в футбол, его новым клубом стал «Бофцен 08». На следующий день в возрасте 42 лет он дебютировал в матче региональной лиги Ганновера против «Хальвесторфа».

Карьера тренера 
1 июля 2016 года Вата сменил Хайко Бонана на посту тренера «Гютерсло 2000» из Оберлиги Вестфален. В сезоне 2016/17 он занял с клубом десятое место в таблице.

Личная жизнь 
Фатмир Вата женат и имеет двух сыновей. Он живёт со своей семьей в Билефельде. В связи с исторической победой над сборной Турции Вата и все его товарищи по сборной имеют юридически действительные дипломатические паспорта.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Кобленц»
Игроки ФК «Вупперталь»
Футбольные тренеры Албании